Les élections législatives saint-marinaises de 1974 se sont déroulées le .

Présentation 
Ce scrutin est le premier auquel peuvent se présenter les femmes, qui ont obtenu le droit de vote en 1959. Trois candidates sont élues : Clara Boscaglia,  et . Une quatrième femme avait été élue,  mais elle a finalement renoncé à son siège, au profit de son mari également candidat sur la même liste.

Résultats 

À l'issue du scrutin, la majorité parlementaire est formée des démocrates-chrétiens et des socialistes, forte de 33 sièges. Cependant, la coalition éclate en 1978, provoquant des élections anticipées.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1974
1974 à Saint-Marin
Mai 1974